La troisième armée est une unité de l'armée impériale russe créée en  et engagée sur le front de l'Est pendant la Première Guerre mondiale. Elle participe à plusieurs batailles contre les armées impériales austro-hongroise et allemande. Elle est dissoute dans le courant de 1918.

Historique

1914 

La  est créée le  à Doubno dans le gouvernement de Volhynie , sous le commandement de Nikolaï Rouzski. Elle fait partie du front du Sud-Ouest qui est commandé par le général Nikolaï Ivanov. Elle participe à l'offensive victorieuse contre les Austro-Hongrois à la bataille de Lemberg (Lviv) et à la conquête de la Galicie orientale en juillet-. Le , elle passe sous le commandement de Radko Dimitriev, un général de l'armée bulgare passé au service de la Russie. Le , elle commence le siège de Przemyśl tenue par une forte garnison austro-hongroise. La  doit interrompre l'encerclement de Przemyśl pendant l'offensive de Paul von Hindenburg contre Varsovie en . Après la défaite des Allemands à la bataille de la Vistule, Dimitriev reprend le siège avant de le laisser à la nouvelle la  armée russe (général Andreï Selivanov).

En , sur l'ordre du général Ivanov, commandant du front du Sud-Ouest, la  mène une offensive infructueuse en direction de Cracovie. Au début de , elle défend le secteur de Nowy Sącz dans les Beskides. Elle comprend alors les unités suivantes :

  corps (général Vladimir Sakharov)
  et  divisions d'infanterie
  corps (général Dmitri Chtcherbatchiov)
  et  divisions d'infanterie
  corps (général Zerpitski)
  et  divisions d'infanterie
  corps (général )
  et  divisions d'infanterie

Lors de la bataille de Limanowa (du  au ), la  est surprise par l'offensive de la  armée austro-hongroise (général Joseph-Ferdinand de Habsbourg-Toscane) et doit reculer de  jusqu'à la rivière Dunajec avant que l'arrivée de renforts russe ne lui permette de stabiliser ses positions.

1915 
Pendant l'hiver 1915, la  prend part à la bataille des Carpates et fait face aux offensives austro-hongroises visant à dégager Przemyśl. Le siège de la place s'achève en  par la capitulation de la garnison austro-hongroise qui laisse  prisonniers.

En , la  doit reculer de plus de  face à l'offensive de Gorlice-Tarnów menée par le groupe d'armées austro-allemand du général August von Mackensen. Le , le général Dimitriev est rappelé et remplacé par le général . La Grande Retraite de l'armée russe se poursuit pendant tout l'été : les Austro-Allemands reprennent Gródek nad Dunajcem le  et Lemberg (Lviv) le 22. La forteresse de Brest-Litovsk est perdue par les Russes le . En , la  parvient à stabiliser sa position autour de Pinsk, dans les marais du Pripet.

1916 

En , la , rattachée au front de l'Ouest, participe à l'offensive Broussilov où elle couvre le flanc nord de la  armée russe. Avec l'enlisement de l'offensive devant Kovel, la  est de nouveau réduite à une guerre de position dans le secteur de Baranavitchy.

Structure 
La  est rattachée successivement à plusieurs fronts (groupes d'armées, dans l'usage russe) :
 Front du Sud-Ouest – Nikolaï Ivanov ( – )
  – Mikhail Alekseïev (juin-)
  – Mikhail Alekseïev puis Alexeï Evert ( – )
 Front du Sud-Ouest –  (juin-)
  – Alexeï Evert puis , Vassili Gourko, Anton Dénikine, , Piotr Balouïev, Vassili Kamenchtchikov, Alexander Miasnikian ( – début de 1918)

Commandants 
 Nikolaï Rouzski ( – )
 Radko Dimitriev ( – )
  ( – )
 Mikhaïl Kvetsinsky ( – )
  ( – )
 Ilia Odichelidze ( – )
 Dmitri Pavlovitch Parski ( – )
  ( – date inconnue en 1918)

Sources et bibliographie 
  dans sa version du .

Notes et références 

Armée impériale russe
Unité militaire russe de la Première Guerre mondiale
Unité ou formation militaire créée en 1914
Unité ou formation militaire dissoute en 1918